Pronath ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Pronath (1757–1839), bayerischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 Martin Pronath OSB (1738–1790), Abt des Benediktinerklosters Prüfening bei Regensburg